Persia se poate referi la:

Persia antică, cunoscută sub numele de Imperiul Persan, aflată pe teritoriul țărilor de azi Iran, Afghanistan, Tadjikistan, Pakistan și o parte a Indiei de nord
Numele vechi al Iranului (până în 1935)
Numele provinciei Fars din Iran (grec. Persis, persana veche Parsa)

Vezi și
Limba persană